Banzer ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Banzer (* 1988), liechtensteinischer Poolbillardspieler
 Bruno Banzer (* 1947), liechtensteinischer Turner
 Hugo Banzer Suárez (1926–2002), bolivianischer Politiker
 Jürgen Banzer (* 1955), deutscher Politiker (CDU)
 Kenny Banzer (* 1986), liechtensteinischer Tennisspieler
 Matthaeus Carl Banzer (1867–1945), deutscher Kaufmann und Gründer des Internationalen Verband der Köche
 Marcus Banzer (1592–1664), deutscher Mediziner
 Thomas Banzer (* um 1981), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Winfried Eberhard Banzer (* 1953), deutscher Sport- und Präventivmediziner

Siehe auch:
 Bantzer
 Panzer (Begriffsklärung)